«Очкарик» — детский телевизионный фильм режиссёра Альгимантаса Видугириса.
Выпущен в 1972 году студией «Киргизтелефильм».

Сюжет 
Мальчишка Кубанычбек, добрый, но слишком маленький, чтобы противостоять компании нагловатых одноклассников, дружит с девочкой Бермет. Одноклассники обижают и её, и самого Кубанычбека. Он часто мечтает, как, став сильным, защищает Бермет и наказывает её обидчиков. И вот, на летние каникулы он уезжает на Иссык-Куль, к своему дяде, где помогает тому пасти овец, вести хозяйство. За лето Кубанычбек окреп и подрос и, вернувшись в город, уже смог постоять за себя и свою подружку.

В ролях 
 Кубанычбек Алыбаев — Кубанычбек, очкарик
 Бермет Маликова — Бермет
 Олег Каркавцев — Женя
 Андрей Сопуев — одноклассник
 Андрей Губанов — одноклассник
 Эльмира Илипаева — соседка
 Советбек Жумадылов — отец Кубанычбека
 С. Титов (II) — сосед
 Маргарита Киватская — мать Жени
 К. Левкопуло — учитель

Ссылки 

 Очкарик

Фильмы СССР 1972 года
Телефильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Киргизтелефильм»
Детские фильмы СССР
Детские телефильмы СССР